Вини́л может означать:
 Винил — химический радикал CH2=CH‒.
 Винил — разговорное название поливинилхлорида (ПВХ), формула (CH2CHCl)n, иногда — других полимеров, содержащих химический радикал винил.
 Винил — разговорное название грампластинки из сополимера винилхлорида и винилацетата.
 «Винил» () — экспериментальный черно-белый фильм режиссёра Энди Уорхола, 1965.
 «Винил» () — телесериал HBO.